Frištenský steht für:
 Gustav Frištenský (1879–1957), tschechischer Ringer
 (24967) Frištenský, Asteroid des Hauptgürtels